Індустрія — синонім слова промисловість

Індустрія — місто

Індустрія — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Індустрія — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область

Індустрія — селище, Луганська область, Антрацитівський район